Ha habido dos '''batallas que se han desarrollado en o cerca de la ciudad estadounidense de Baton Rouge (Luisiana):

Batalla de Baton Rouge (1779) — victoria española durante la Revolución Americana.
Batalla de Baton Rouge (1862) — victoria del ejército de la Unión durante la Guerra Civil Americana.